het weekblad Haagse Post, later opgegaan in HP/De Tijd
 Hewlett-Packard (elektronicabedrijf)
 Harry Potter (personage), de hoofdpersoon uit de Harry Potter (boekenreeks) en Harry Potter (filmserie)
 horsepower (paardenkracht)
 Hectometerpaal
 health point (levenspunt), een term in computerspellen
 Himachal Pradesh, een Indiase deelstaat
 Hjørring Privatbaner, een voormalige Deense spoorwegmaatschappij
 HP Sauce, een van origine Britse saus
 Homepage, op internet
 Heat pipe, buis voor warmte-transportmechanisme